Hayden Paddon (* 20. April 1987 in Geraldine) ist ein neuseeländischer Rallyefahrer. Bei der Rallye Argentinien 2011 gewann Paddon die ersten Weltmeisterschaftspunkte mit einem neunten Rang. Hayden Paddon gewann im Jahr 2011 die Meisterschaft in der Rallye-Klasse Production World Rally Championship (PWRC).

Karriere 
Hayden Paddon, dessen Vater ebenfalls Rallyefahrer war, begann als Kind mit dem Kartsport. Im Alter von 15 Jahren nahm Paddon das erste Mal an einer Rallye teil. Ab 2006 startete er in der neuseeländischen Rallyemeisterschaft. Mit einem Mitsubishi Lancer Evo VIII gewann er sowohl die Rookie- als auch die Junior-Wertung.
Im Jahr 2007 startete Paddon zum ersten Mal an einem Weltmeisterschaftslauf. Nach der Rallye Neuseeland fuhr er auch die Rallye Großbritannien. Mit einem 49. Rang und einem Ausfall blieb der Erfolg vorerst aus. Im gleichen Jahr verpasste er den neuseeländischen Rallye-Meistertitel nur um einen einzigen Punkt. Den Gewinn der neuseeländischen Rallye-Meisterschaft holte Paddon 2008 nach. Mit einem Mitsubishi Lancer Evo IX fuhr er die Rallye Neuseeland 2008 und beendete diese auf dem 13. Gesamtrang, was in der PWRC-Klasse den vierten Rang ergab.

2009 wurde Paddon ein zweites Mal Meister in der neuseeländischen Rallyemeisterschaft. Ebenso qualifizierte er sich zum Pirelli Star Driver-Asia-Pacific-Finale. Dort erzielte er, mit einem einzigen Start der in der Rallye-Weltmeisterschaft 2009, nicht nur den PSD-Finalsieg und den neunten Gesamtrang bei der Rallye Australien, er wurde auch erster in der PWRC-Klasse. Somit erhielt er für die nächste Saison ein Pirelli Stardriver Stipendium. Das ermöglichte ihm 2010 die kostenlose Teilnahme an sechs Läufen in der Rallye-Weltmeisterschaft der PWRC-Klasse.

Im Jahr 2010 nahm Paddon an den sechs obengenannten Veranstaltungen teil. Er siegte bei seiner Heimrallye in Neuseeland in der PWRC-Klasse. Bei der Rallye Deutschland und der Rallye Japan wurde er jeweils zweiter und in Finnland und Großbritannien dritter. Bei der Rallye Korsika fuhr er sechs Punkte für die Meisterschaft ein. Mit diesen sechs Läufen erreichte er den dritten Gesamtrang in der PWRC-Meisterschaft 2010. Die PWRC-Meisterschaft 2011 gewinnt er mit vier Gesamtsiegen. In den Jahren 2012 und 2013 startete Paddon in der SWRC und der WRC2 mit mäßigem Erfolg.

2014 wird er von Hyundai in die oberste Rallye-Klasse WRC geholt für sechs Weltmeisterschaftsläufe. Das beste Resultat gelingt ihm bei der Rallye Australien mit dem sechsten Rang, in der Weltmeisterschaft wird er vierzehnter mit 19 Punkten. In der Saison 2015, wieder mit dem Hyundai i20 WRC unterwegs, steigt Paddon zum ersten Mal in seiner Karriere auf das Siegerpodest als Zweiter bei der Rallye Sardinien.

Hayden Paddon und Beifahrer John Kennard gewannen die Rallye Argentinien 2016, sie waren damit die ersten Neuseeländer die einen Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft gewinnen konnten.

Statistik

WRC-Einzelergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Rallyefahrer (Neuseeland)
Neuseeländer
Geboren 1987
Mann